Hrvatska:
 Poljice (Udbina), naselje u općini Udbina
 Poljice (Konavle), naselje u općini Konavle

BiH:
 Poljice (Drvar, BiH), naselje u općini Drvar
 Poljice (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Poljice (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Poljice (Lukavac, BiH), naselje u općini Lukavac
 Poljice (Maglaj, BiH), naselje u općini Maglaj
 Poljice Popovo, naselje u općini Trebinje

Vidi i:
 Poljica (razdvojba)